Volčji potok je lahko:

naselje:
Volčji Potok, razloženo naselje v občini Kamnik

vodotok v Sloveniji:
Volčji potok, potok pri Litiji (neposredno se izliva v potok Reka)
Volčji potok, pritok Konjskega potoka; del porečja potoka Reka pri Litiji

 ustanova:
 Arboretum Volčji Potok